Nesterbach ist ein Gewässername:

 Nesterbach (Möhlin), rechter Zufluss der Möhlin in St. Ulrich im Schwarzwald, Gemeinde Bollschweil, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald, Baden-Württemberg
 Nesterbach (Nassach), rechter Zufluss der Nassach (zum Main) nach Happertshausen, Gemeinde Aidhausen, Landkreis Haßberge, Bayern

Siehe auch:
 Nestelbach
 Westerbach